Osoby o tym nazwisku:
 Jurij Zorin – radziecki lekkoatleta, sprinter i płotkarz
 Max Zorin – fikcyjna postać w filmie Zabójczy widok
 Walerian Zorin – radziecki dyplomata i działacz państwowy

Inne:
 Zorin OS – dystrybucja Linuksa, oparta na Ubuntu